Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Southern California Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který získal druhou turnajovou v řadě.

Soutěž čtyřhry vyhrály z pozice třetího nasazeného páru Američanky Raquel Kopsová-Jonesová hrající s  Abigail Spearsovou, když ve finále porazily tchajwansko-slovenskou dvojicí Čan Chao-čching a Janette Husárová po dvousetovám průběhu 6–4 a 6–1.

Na kalifornském turnaji se vrátila podruhé do profesionálního tenisu bývalá světová jednička ve dvouhře i čtyřhře Martina Hingisová, Švýcarka narozená v Československu. Tenisovou kariéru předtím ukončila k listopadu 2007. Spoluhráčkou ve čtyřhře se stala Slovenka Daniela Hantuchová, s níž došla do druhého kola.

Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Nuria Llagosteraová Vivesová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)
  Jelena Jankovićová /  Katarina Srebotniková ''(semifinále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A-L Grönefeld   K Peschke
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= L Dekmeijere   O Savčuk
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= P Kvitová   T Paszek
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ch-č Čan   J Husárová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= J Janković   K Srebotnik
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Muhammad   A Will
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= K Marosi   M Moulton-Levy
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= S Mirza   F Pennetta
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= D Hantuchová   M Hingis
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= J Görges   D Jurak
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= L Raymond   L Robson
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= R Kops-Jones   A Spears
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= C Black   M Erakovic
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Cibulková   V Lepčenko
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= N Grandin   A Rosolska
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=[13]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= C Black   M Erakovic
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ch-č Čan   J Husárová
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Acura Classic
WTA Tour 2013
Tenis v USA v roce 2013